Eiselsberg ist

ein Familienname:
 Anton von Eiselsberg (1860–1939), österreichischer Chirurg
 Detlev Eisel-Eiselsberg (* 1962), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied des Bundesrates
 Guido von Eiselsberg (1824–1887), österreichischer Gutsbesitzer und liberaler Politiker
 Otto Eiselsberg (1917–2001), österreichischer Diplomat

ein Ortsname:
 Eiselsberg (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eiselsberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Eiselberg